

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jean-Philippe Peyraud, (1969- ), auteur français de bande dessinée ;
 Jean-Pierre Peyraud, (1913-2003), banquier français :

Toponymie
 Peyraud, commune française, située dans le département de l'Ardèche en région Rhône-Alpes ;
 Le château de Peyraud, est situé sur la commune de Peyraud, dans le département de l'Ardèche et la région Rhône-Alpes

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme